rotatie (vectorveld), een eigenschap van een driedimensionaal vectorveld
rotatie (meetkunde), of draaiing: een isometrische afbeelding
Rotatie (tweedimensionaal)
rotatie (driedimensionaal)
rotatie (natuurkunde), de beweging van een lichaam om een punt of een as.
 rotatie van een punt als synoniem van cirkelvormige beweging van dit punt.
 rotatie (landbouw) of vruchtwisseling, het wisselen van de bezetting van landbouwgrond
optische rotatie, een draaiing van het polarisatievlak van elektromagnetische straling

Zie ook:
 Scheepsbewegingen
 Spin
 Draaitol